

Anno 
 723 o 723 a.C.

Codici 
 723 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Cottonwood Observatory, di Ada, nella Contea di Pontotoc, in Oklahoma

Matematica 
723 – numero